«Шкендія» (, ) — північномакедонський футбольний клуб із Тетова, заснований 1979 року. Виступає у найвищому дивізіоні Македонії. Клуб заснували албанці Тетова з ідеєю, що всі албанці Югославії можуть об'єднатися навколо підтримки албанського клубу.

Досягнення 
Чемпіонат Македонії: 
 Чемпіон (4):  2010-2011, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021

Суперкубок Македонії: 
 Володар (1):  2011

Кубок Македонії: 
 Володар (2):  2016, 2018

Шкендія в єврокубках 
Станом на 29 липня 2021

Огляд

Ігри 

Примітки
 1КР: Перший кваліфікаційний раунд
 2КР: Другий кваліфікаційний раунд
 3КР: Третій кваліфікаційний раунд
 ПО: Раунд плей-оф

Посилання 
 Офіційна сторінка  

Футбольні клуби Північної Македонії
Футбольні клуби, засновані 1979
Тетово